Yves Riou et Philippe Pouchain sont des auteurs et réalisateurs de documentaires. Ils travaillent ensemble depuis trente ans. Ils sont nés le  (Riou) et le  (Pouchain). Après avoir fait de la scène (comme humoristes) pendant douze ans avec le duo Riou et Pouchain, ils deviennent réalisateurs.

Les spectacles de Riou et Pouchain ont été joués principalement aux théâtre Fontaine, théâtre d'Edgar, théâtre de l'Espace Gaité, Bobino, Olympia, festival d'Avignon, festival de Cannes Performances d'Acteurs, Printemps de Bourges, Sigma de Bordeaux, etc. Ils ont effectué des tournées en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient, Japon, Europe de l'Est.

Filmographie

Auteurs/Réalisateurs

Films 
 Peut-on rire de tout ? réalisation Yves Riou (film documentaire 110' Cinétévé /France Télévisions /CNC)
 Fred Astaire, l'homme aux pieds d'or (film documentaire 52' Zadig Productions/ Arte / Lobster / CNC)
 Fred Astaire donne le la (film documentaire 52' Zadig Productions/ Arte / Lobster / CNC)
 Des artistes au pouvoir ? 1981-1988 (film documentaire, 52 min, Flach Films /France Télévisions / CNC / PROCIREP )
 Chantons la Libération (film documentaire, 52 min, Zadig productions/ Arte / CNC)
 Charlie, le rire en éclats (film documentaire, 52 min, Cinétévé / France Télévisions / Ina / CNC)
 Michel Audiard, J'parle pas aux cons, ça les instruit (film documentaire, 52 min, Cinétévé / Arte / Ina / CNC)
 Entre Deux Mai (film documentaire, 52 min, Flach Films/France Télévisions/CNC/PROCIREP )
 Chansons du Front Populaire (film documentaire, 40 min, Zadig Productions/Arte / CNC)
 Sur la Piste des Indiens des Plaines , film de Timothy Miller réalisé par Riou et Pouchain (Cinétévé/Musée du Quai Branly/France Télévisions/ Lobster / CNC)
 Chansons de la Belle Époque (film documentaire, 40 min, Zadig Productions/Arte / CNC)
 Châtelet sur scène, la fabuleuse histoire (film documentaire, 52 min, Cinétévé / Ina / France Télévisions / CNC)
 Cocteau Marais, un couple mythique (film documentaire, 60 min, Cinétévé / Ina / Arte G.E.I.E / CNC)
 Les Artistes et le Parti (film documentaire, 52 min, /Flach Films/HISTOIRE/France Télévisions/CNC/PROCIREP)
 Juliette Gréco, L'Insoumise (film documentaire, 70 min /Arte GEIE/Cinétévé/Ina/RTBF/RTS/Sacem/CNC)
 Clowns (film documentaire, 85 min/Arte France/Cinétévé/Ina/Lobster Films/Vidéomage/RTS/CNC)
 L'Occupation sans Relâche - les artistes pendant la guerre (film documentaire, 85 min/Cinétévé/Ina/France Télévisions /RTBF/TSR/CNC)
 Du côté de chez Vian (film documentaire, 52 min / Flach Film/France 5/RTBF /CNC)
 Pierre Desproges, Je ne suis pas n'importe qui… (film documentaire, 52 min /PMP et KM/France 5/TSR/CNC)
 Pour le plaisir (film documentaire, 52 min /Cinétévé/Ina/France 5/RTBF/TSR/CNC)
 Rappelle-toi Barbara (film documentaire, 60 min /Cinétévé/Ina/France 3/TSR/CNC)
 Arletty, Lady Paname (film documentaire, 52 min /Cinétévé/Ina/Lobster films/France 5/TSR /ciné cinéma/TV5 Monde/CNC)
 Les Claquettes, quel Pied ! (film documentaire, 52 min /Cinétévé/TCM/Lobster films/France 3/RTBF/TSR/CNC)
 Paris la Nuit (films documentaires, 2 × 52 min /Cinétévé/France 3/CNC)
 L'agence (film documentaire, 3 × 52 min / P Prod/France 5/CNC)
 Joséphine Baker en Couleurs (film documentaire, 52 min/Cinétévé/Lobster Films/ France3/ RTBF /TSR / Avro / TV5 Monde / Match TV/CNC)
 Guy Bedos, Adieu je reste (film documentaire, 90 min/Cinétévé/France 5 / France2 / RTBF / TSR / TV5 Monde / Match TV/CNC)
 L'Olympia, les 50 ans (film documentaire, 90 min / Cinétévé /France 5 / France2 / RTBF / TSR / TV5 / Match TV/CNC)
 Le Grand Départ (film documentaire, 52 min/Les films à Lou / France 5/CNC)
 Moulin Rouge Forever (film documentaire, 52 min / Ampersand / France 5/CNC)
 12 pompiers à l’école de l’extrême (film documentaire, 52 min/Ampersand/France 5/CNC)
 Desproges est vivant (film documentaire, 90 min/PMP/KM/Canal +/CNC)
 Moulin Rouge, les coulisses d'une revue (film documentaire, 61 min, Coyote/France 3 /France 5/CNC)
 Pierre Desproges - Entretien (52 min/PMP/Canal+/EPIC Sony Music Vidéo/CNC)
 Moulin Rouge, Behind the curtains (film documentaire, 90 min/Coyote/CNC)
 La Brigade des Anges (téléfilm 90 min/Plaisance Films/M6/CNC)
 C'est Encore l'Eté (France 2/Carte Blanche à Christine Ockrent)
 Essuie Glace (séries de 500 programmes courts Canal+, la Rai, Channel Four, la Bavaria, etc.)
 Le Défilé (film d'animation/Française d'Images)

Télévision 
 Paris Match, la Saga des Unes, réalisé par François Hubert Rodier (documentaire 55 min, France 5/Mat Films)
 Essuie Glace (séries de 500 programmes courts Canal+, la Rai, Channel Four, la Bavaria, etc …)
 Brigade Spéciale (Série pour Néria)
 Le Dernier Repas, réalisé par Jacques Audoir (TF1)
 C'est encore l'Eté (Carte Blanche à Christine Okrent/France 2)
 Remue-Méninges (France 2)
 Autostop, réalisé par Robert Cappa (France 2)
 La Guerre des Sexes, réalisé par Robert Cappa (France 2)
 Potion Tragique, réalisé par Paul Ferrel (France 2)
 Les Jolis Cœurs, réalisé par Robert Cappa (France 2)
 Mission Possible, réalisé par Dominique Masson (TF1)
 Répétition Générale, réalisé par Michel Cinque (La 5/ Paris Première)
Les Fléaux capitaux, de Stéphane Begoin (La 5)
 Les Excessifs, réalisé par Michel Cinque (France 2/ Paris Première/RTBF/SSR)
 Drapeau Blanc, réalisé par Alain Savino (TF1)
 L'Opéra des Rats, réalisé par Manu Carriau (France 3/Paris Première)
 Les Jeux de l'été (Comédie musicale/Française des Jeux)

Théâtre 
 Les Évadés de la télé (création Théâtre Adyar/ )
 Tempo
 Expresso
 Le Dernier Repas
 Music Hall
 Manitou
 Répétition Générale
 Les Excessifs
 L'Opéra des Rats

Metteurs en scène 
 Les Évadés de la télé (création Théâtre Adyar/ )
 Tempo (Création au Théâtre d’Edgar)
 Expresso (Création auThéâtre d’Edgar)
 Le Dernier Repas (Création au Théâtre de l’Espace-Gaité)
 Music Hall (Création à Bobino)
 Manitou (Création au Théâtre Fontaine)
 Répétition Générale, (Création au Théâtre Boulimie/Lausanne)
 Les Excessifs (Création au Lucernaire) Tasse d'Or du Festival de Cannes Performances d'Acteurs/Prix de la Critique 89)
 L'Opéra des Rats (Création au Palais des festivals de Cannes) Performances d'Acteurs/Prix spécial du Jury/Prix René Praille Cannes 91
 Procédé Guimard Delaunay (spectacle musical/Café de la Danse)
 Cirque Ikuo Mitshuhashi (Japon)
 Histoire d’un Fol (Spectacle pour enfants/Festival Avignon)
 Histoire de France (Spectacle de music-hall/Quinzaine Française en Islande)

Acteurs

Philippe Pouchain

Cinéma/Télévision 
 Rioda, de Sylvain Joubert
 La Vitesse du Vent, de Patrick Jamain
 Supporters, de Sylvain Joubert
 Les Hordes, de Jean-Claude Missiaen
 Poulets à l'Amende, de Stéphane Kurc
 L'Alerte Rouge, de Gilles Katz
 Flag, de Jacques Santi (Nommé Césars 88 Première œuvre)
 Le Boer, de Patrick Jamain
 Ça s’est passé un jour d’été, de Michel Parbot

Music-hall 
 Michel Fugain et le Big Bazar

Édition/Livre 
 La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute, Le Seuil (entretien inédit de Pierre Desproges)

Yves Riou

Théâtre 
 Compagnie Claude Confortès

Cinéma/Télévision 
 Poulets à l'Amende, de Stéphane Kurc
 Suivez cet avion, de Patrice Ambard

Édition/Livre 
 La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute, Le Seuil (entretien inédit de Pierre Desproges)

Producteurs exécutifs 
 Jean-Yves Lafesse : Unique au monde.com (Canal +/km)

Distinctions 
 Laurier de la Radio et de l'Audiovisuel, film L'Agence (3 × 52 min)
 Tasse d'Or Festival Cannes Performance d'Acteur, spectacle Les Excessifs 89
 Prix de la Critique Festival Cannes Performance d'Acteur, spectacle Les Excessifs 89
 Prix Spécial du Jury Festival Cannes Performance d'Acteur, spectacle L'Opéra des Rats 91
 Prix René Praille Performance d'Acteur, spectacle L'Opéra des Rats 91

Liens externes 
 http://riou-et-pouchain.jimdo.com

Réalisateur français
Acteur français de cinéma